Рейнхард Баумайстер (; 19 марта 1833, Гамбург - 11 февраля 1917, Карлсруэ) - немецкий дорожный инженер и градостроитель, один из основоположников (наряду с Йозефом Штюббеном и Камилло Зитте) научного градостроительства в Германии.

Биография 

Родился в Гамбурге в семье Германа Баумайстера (1848/49 - Председатель Учредительного собрания Гамбурга, 1853 - временный Председатель Парламента Гамбурга, 1876 - председатель Высшего Ганзейского суда).
 1843-1849 учёба в средней школе в Гамбурге
 1849-1851 Политехнический институт Ганновера, завершение школьного образования
 1851-1853 учёба на инженера в Политехническом институте Карлсруэ. Государственный экзамен в 1853 г., присвоена квалификация Инженер
 1854 инженер-стажер в Великой Герцогской Железнодорожной Инспекции в Карлсруэ, 1855 - в Великой Герцогской Железнодорожной Инспекции, Вальдсхут
 1856-1857 ассистент Политехнического института в Карлсруэ, в 1857 г. - учебная поездка в Великобританию
 1857-1858 гг. инженер-стажер в Великой Герцогской гидравлической и дорожно-строительной инспекции, Раштатт, 1858-1860 гг. в той же инспекции в Гернсбахе
 1860-1862 гг. инженер-строитель в Инспекции по строительству железной дороги Великого Герцогства Баден в Шаффхаузене
 1862 постоянный профессор инженерного дела и городского планирования в Политехническом институте Карлсруэ (с 1885 года высшая техническая школа), директор инженерного отдела
 1880 строительный советник, 1885 старший строительный советник, 1906 тайный советник по строительству города Карлсруэ
 В 1912 году в возрасте 79 лет вышел в отставку, оставшись тайным советником II класса, а также членом Большого совета Технического университета Карлсруэ
 С началом Первой мировой войны в 1914 г., посчитав себя военнообязанным, вернулся в университет, где продолжал преподавание до своей смерти

Вклад в градостроительство 

Начав свою деятельность с участия в строительстве железных дорог, Баумайстер в процессе своей работы понял необходимость согласования дорожного строительства с развитием и расширением городов. Это привело его к размышлениям о городе как живом организме и поискам научной основы для обеспечения его гармоничного развития при расширении. Так он пришёл к выводу о необходимости всеобъемлющего инженерного планирования города, задачи которого он кратко обобщил в своей речи при избрании ректором Технического университета Карлсруэ 2 ноября 1895 г.:

 Общественное водоснабжение 
 Очистка и осушение, особенно канализация 
 Устройство автомобильных и железных дорог в особой связи с жилищным вопросом

Также этой в речи было указано на необходимость планирования городских учреждений общественного здравоохранения.

Полностью свои градостроительные идеи Баумайстер изложил в 1876 г. в фундаментальной монографии "Расширение города с точки зрения техники, строительного регулирования и экономики" (Stadt-Erweiterungen in Technischer, Baupolizeilicher und Wirtschaftlicher Beziehung). Эта книга явилась первым трудом научного градостроительства в Германии. Баумайстер стал одним из учредителей Ассоциации объединений немецких архитекторов и инженеров (1871) и немецкой Ассоциации общественного здравоохранения (1873). На общем собрании Ассоциации архитекторов и инженеров в 1873 г. был представлен впервые разработанный на основании его идей план расширения города Хайльбронн, который затем в 1874 г. был публично продемонстрирован в Берлине, получив международное признание. Подобные планы расширения были разработаны и реализованы для городов: Мангейм, Росток, Гейдельберг и Раштатт. По инициативе Баумайстера градостроительство в 1887 году было впервые введено в качестве предмета преподавания в Техническом университете Карлсруэ.

После смерти Баумайстера в 1917 г., в некрологе, опубликованном в Zentralblatt der Bauverwaltung, другой виднейший и всемирно признанный немецкий градостроитель Йозеф Штюббен (1845–1936), написал следующее: «В городском планировании, во многом благодаря Баумайстеру, победили гигиенические и социальные принципы. Все практики и теоретики градостроительства нашего времени сознательно или неосознанно, прямо или косвенно, во многих вещах следуют предложениям Баумайстера».

Избранные труды 
 Теория архитектурных форм для инженеров (Architektonische Formenlehre für Ingenieure. Stuttgart 1866)
 Расширение города с точки зрения техники, строительного регулирования и экономики (Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirthschaftlicher Beziehung. Berlin 1876 )
 Нормальный строительный кодекс, с пояснениями (Normale Bauordnung, mit Erläuterungen, Wiesbaden, 1880)
 Современные расширения городов (Moderne Stadterweiterungen, Hamburg, 1887)
 Строительство городских дорог и уборка города (Städtisches Strassenwesen und Städtereinigung, Berlin: Ernst Toeche, 1890)
 Перераспределение городских земель и зональная экспроприация (Die Umlegung städtischer Grundstücke und die Zonen enteignung (von R. Baumeister, J. Classen und J. Stübben), Berlin, 1897)
 Градостроительные планы в старые и новые времена (Stadtbaupläne in alter und neuer Zeit, Stuttgart, 1902)
 Строительный регламент и жилищный вопрос (Bauordnung und Wohnungsfrage. In: Brix, Genzmer (Hrsg.): Städtebauliche Vorträge aus dem Seminar für Städtebau. Band IV, Heft 3, Berlin 1910)
 Градостроительство (VI. Städtebau, in: Deutschland unter Kaiser Wilhelm II. Dritter Band, Zehntes Buch, 1914, S. 375–388)

Примечания 

Теоретики градостроительства
Градостроители Германии